Шмыгли — название населённых пунктов в Полтавской области Украины:

 Шмыгли — село в Лохвицком районе.
 Шмыгли — село в Полтавском районе.

См. также 
 Шмыг
 Шмыга
 Шмыго
 Шмыгун